est une expression anglaise signifiant « Laisse(r)-le rouler ». Elle peut faire référence à :

Musique

Album 

 , compilation de  sorti le  ;

 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en  ;
 , album de  sorti le .

Chanson 

 , single de  sorti en 1989 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album Wild Ones sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .